Kilis ou Quilisse é uma província () do sul da Turquia, junto à fronteira com a Síria, situada na região (bölge) do Sudeste da Anatólia (em turco: Güneydoğu Anadolu Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009).

Províncias da Turquia
Províncias da Região do Sudeste da Anatólia
Províncias turcas no Curdistão